Sony α7 (модель Sony ILCE-7) — цифровой беззеркальный фотоаппарат, представленный компанией Sony 16 октября 2013 г. Камера с байонетом Е оснащена полнокадровой матрицей разрешением 24,3 мегапикселя. Sony представила сразу две полнокадровые беззеркалки — Alpha A7 и A7R.

Цена на старте Sony Alpha A7 в версии body (без объектива) стоит 59 990 рублей, с объективом 28-70mm f/3.5-5.6 — 71 990 рублей.

Характеристики 
 Матрица: полный кадр (35,8 × 23,9 мм), Exmor APS HD CMOS с фильтрами основных цветов RGB; эффективное разрешение — 24,3 Мп
 Байонет: Sony тип E. Совместимость с объективами на байонет A через переходник (с ручной фокусировкой или автофокусом, есть две модели)
 Защита от пыли: антистатическое покрытие
 Размер снимков: 6000 x 4000
 Формат снимков: JPEG (DCF вер. 2.0, Exif версии 2.3, совместимость с MPF Baseline), RAW (формат Sony ARW 2.3)
 Соотношение сторон: 3:2, 16:9
 Режим Sweep Panorama, разрешение до 12416 x 1856
 Видео: 1920 x 1080 (60p/50p 28 Мбит/с), 1920 x 1080 (60i/50i 24Мбит/с, FX), 1920 x 1080 (25p/24p 17 Мбит/с, FH), 1920 x 1080 (25p/24p 24 Мбит/с, FX), 1920 x 1080 (25p/24p 17 Мбит/с, FH) — AVCHD; 1440 x 1080 (30/25 кадр/с), прибл. 12 Мбит/с / VGA (640 x 480, 30/25 кадр/с) — MP4
 Цветовое пространство: sRGB, Adobe RGB
 Светочувствительность: от 50 до 25600 ISO; Auto ISO
 ЖК-дисплей: TFT, диагональ 3, поворотный, общее число точек 921 600
 Видоискатель: электронный, диагональ 0,5, угол обзора 100 %, увеличение 0,71х; диоптрийная коррекция; окуляр Eye Relief
 Максимальная скорость серийной съемки: 5 кадров/c
 Фокусировка: гибридная; 117-точечная автофокусировка с определением фазы, 25-точечная автофокусировка с определением контраста; многоточечная, центровзвешенная, универсальная точечная, ручная, прямая ручная. Режимы автофокуса — автофокусировка для одного снимка, постоянная автофокусировка
 Тип экспонометрии: 1200-зональный оценочный, замер матрицей
 Экспозиция: многозонная, точечная, центровзвешенная
 Экспокоррекция: +/-5,0 EV при шаге 1/3 EV
 Брекетинг по экспозиции: с шагом 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1.0 EV, 2.0 EV, 3.0 EV, 3/5 кадров (2,0 EV, 3,0 EV: только 3 кадра) по выбору
 Затвор: контролируемый электроникой, вертикального хода, шторно-щелевого типа
 Диапазон выдержек: от 1/8000 до 30 с, выдержка с руки
 Баланс белого: авто, дневной свет, тень, облачно, свет лампы накаливания, люминесцентное освещение, теплый белый, холодный белый, дневной белый свет, настраиваемый, под водой
 Режимы экспозиции: iAuto, Программируемая автоэкспозиция (P), Приоритет диафрагмы (A), Приоритет выдержки (S), Ручной (M), сценические, панорама, 2 х настраиваемые
 Сюжеты: портрет, пейзаж, макро, спорт, закат, ночной портрет, ночной пейзаж, съемка с рук при недостаточном освещении, устранение размытого движения
 Художественные стили: стандартный, яркий, нейтральный, чистый, глубокий, портрет, пейзаж, закат, ночная съемка, осенняя листва, ч/б, сепия, стильная рамка, контраст, насыщенность, резкость
 Спецэффекты изображения: игрушечная камера, манипуляции с цветом, плакатность, ретро, мягкие светлые тона, выделение цвета, высококонтрастный Ч/Б, мягкий фокус, HDR живопись, насыщенный монохром, миниатюра, акварель, иллюстрация
 Динамический диапазон: выкл., D-Range Optimiser (Авто, LV 1-5), Auto HDR (автоэкспозиция, настраиваемая экспозиция: до 6 EV, от 1,0 EV до 6 EV с шагом 1 EV)
 Вспышка: нет
 Носители: карты памяти Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO-HG Duo; SD/SDHC/SDXC
 Беспроводные соединения: Wi-Fi, NFC
 Интерфейсы: microUSB, microHDMI, вход для микрофона, выход на наушники

Отличия моделей

Примечания 

Беззеркальные системные фотоаппараты Sony
Фотоаппараты, появившиеся в 2013 году
Цифровые фотоаппараты с полнокадровой матрицей